Plomteux est un nom de famille notamment porté par :

 Hugo Plomteux (1939-1981), linguiste belge
 Léopold Plomteux (1920-2008), est un artiste peintre belge
  (1880-1964), écrivain belge